El vocablo gill puede hacer referencia a:
Personalidades
 David Gill (1843 - 1914), astrónomo escocés;
 Anthony C. Gill, ictiólogo;
 Theodore Nicholas Gill (1837 –  1914), ictiólogo, paleontólogo y bibliotecario estadounidense.
Astronomía
 Cráter lunar Gill
 Cráter marciano Gill
Otros temas
 Gill: personaje de la serie de videojuegos de lucha Street Fighter;
 Gill: unidad de volumen del Sistema Anglosajón de Unidades;